Le terme ligne 57 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 57 (1918) du tramway vicinal de Charleroi
 Ancienne ligne 57 (1960) du tramway vicinal de Charleroi
 Ligne 57 du tram de Prague

Voies ferrées 
 Ligne 57 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

57